Кубок Угорщини з футболу 2014–2015 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Ференцварош.

Календар

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2014

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 жовтня 2014

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/31 березня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4 березня/1 квітня 2015

|}

Півфінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|7/29 квітня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/28 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2014—2015
Угорщина
Угорщина
2014 в угорському спорті
2015 в угорському спорті